Щегловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щегловка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Щегловка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Щегловка — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Щегловка — исчезнувшая деревня на территории Кемерово.
 Щегловка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Щегловка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Щегловка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Щегловка — деревня в Богородицком районе Тульской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Щегловка — исчезнувшее село в Сакском районе.